MCA — многозначная аббревиатура, имеющая следующие расшифровки:
 Micro Channel Architecture (архитектура Micro Channel) — системная шина, используемая в компьютерах производства корпорации IBM.
 Movable cellular automaton — метод подвижных клеточных автоматов
 MCA Records — звукозаписывающая компания
 MCA MCA Inc. — американская медиакорпорация, основанная в 1924 г.
 MCA — Псевдоним Адама Яуха.
 Museum of Contemporary Art Australia — Музей современного искусства Австралии.